Montrose est le nom d'une ville écossaise. Dérivé de « Munross », ce nom est celui d'une vieille famille de la noblesse écossaise (les Graham of Montrose), puis accordé à plusieurs lieux de l'Empire britannique.

Toponymes

Montrose, quartier du comté de la chaîne Yarra, dans la banlieue de Melbourne, au Victoria ;
 Montrose, quartier de la Ville de Glenorchy, dans la banlieue de Hobart, en Tasmanie.

Montrose, un quartier d'Edmonton, en Alberta ;
 Montrose, village de Colombie-Britannique ;
 Montrose, communauté sur l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Montrose, communauté de Nouvelle-Écosse ;
 Montrose No. 315, municipalité rurale de la Saskatchewan.

Montrose dans le council area d'Angus;
 Montrose (circonscription du Parlement d'Écosse).

Montrose, communauté non-incorporée du comté de Baldwin, en Alabama ;
 Montrose, ville du comté d'Ashley, en Arkansas ;
 Montrose, communauté non-incorporée de l'aire urbaine de Los Angeles, en Californie ;
 Montrose, chef-lieu du comté de Montrose,  au Colorado ;
 Montrose, au Dakota du Sud ;
 Montrose, en Géorgie ;
 Montrose, en Illinois ;
 deux stations de métro à Chicago (Illinois) : Montrose (ligne bleue CTA) et Montrose (ligne brune CTA)
 Montrose, en Iowa ;
 Montrose, au Kansas ;
 Montrose, ville du comté de Genesee, dans le township , dans le Michigan ;
 Montrose, localité du Comté de Wright, au Minnesota ;
 Montrose, au Mississippi ;
 Montrose, au Missouri ;
 Montrose, dans l'État de New York ;
 Montrose, une zone appartenant à la census-designated place de Montrose-Gent, dans le comté de Summit, en Ohio ;
 Montrose, siège du comté de Susquehanna, en Pennsylvanie ;
 Montrose, portion du quartier Neartown à Houston, au Texas.
 Montrose, en Virginie ;
 Montrose, en Virginie-Occidentale ;
 Montrose, une ville du comté de Dane, au Wisconsin.

Personnes
 David Montrose, pseudonyme de Charles Ross Graham (1920-1968), écrivain de roman policier canadien ;
 Comte, duc et marquis de Montrose sont des titres de noblesse de la pairie d'Écosse venus de la ville de Montrose et portés notamment par :
 David Lindsay (1440-1495), duc de Montrose (1488, 1489-1495) ;
 James Graham (1er marquis de Montrose) (1612-1650), comte (1626-1650) puis marquis de Montrose (1644-1650) ;
 James Graham (1er duc de Montrose) (1707-1742), marquis (1684-1742) puis duc de Montrose (1707-1742) ;
 James Graham (3e duc de Montrose) (1755-1836), duc de Montrose (1790-1836).
 Ronnie Montrose (1947-2012), guitariste américain, fondateur en 1973 du groupe Montrose ;
 Lewis Montrose (1988-), footballeur anglais.

Autres
 Une légende de Montrose, roman historique de Walter Scott publié en 1819 ;
 La ville écossaise de Montrose a donné son nom à :
 Montrose Football Club, club de football de la ville créé en 1879,
 Montrose (1884-1898), cheval vainqueur du Kentucky Derby en 1887,
 RAF Montrose, station de la Royal Air Force opérationnelle en 1913 devenue aujourd'hui un musée ;
 Château Montrose, domaine viticole de 68 hectares situé à Saint-Estèphe, en Gironde, en France ;
  HMS Montrose, deux bâtiments de la marine britannique :
 HMS Montrose, destroyer lancé en 1919 et vendu pour être détruit en 1945,
 HMS Montrose, frégate lancée en 1992 ;
 Mont Rose, sommet alpin situé à cheval sur l'Italie et la Suisse ;
 Montrose, album de Ronnie Montrose.